Карп Павлович Кле́тниек (1910 — 1992) — советский латвийский актёр. заслуженный артист Латвийской ССР (1954).

Биография 
Родился 4 октября 1910 года в Вольмаре (ныне Валмиера, Латвия). 
 1927—1932 — работал на бумажной фабрике Мюлмана в Риге
 1928 — 1930 — учился на художественном факультете Рижского народного университета
 1932 — 1933 — служил капралом в Видземском артиллерийском полку
 1933 — 1935 — работал на лесопилке Рижской шоколадной фабрики «Кюзе» (одновременно учился в Рижской театральной школе у М. А. Чехова и В. А. Громова и на Латвийских драматических курсах
 1935 — 1938 — артист Латышского национального ансамбля
 1938 — 1984 — артист Рижского художественного театра (ГАДТ Латвийской ССР имени А. М. Упита)

Умер 12 сентября 1992 года в Риге.

Жена — актриса М. Ю. Клетниеце.

Фильмография 
1941 — Каугурское восстание — Янис
1955 — Весенние заморозки — Екаб
1956 — За лебединой стаей облаков — врач
1959 — Илзе — Стемплс1959 — Меч и роза — дворник
1961 — Спасибо за весну — режиссёр
1964 — Москва — Генуя — В. В. Воровский
1967 — Генерал Рахимов — эпизод
1968 — Времена землемеров — эпизод
1969 — У богатой госпожи — депутат
1969 — Он был не один — инженер Гельмут Крафт
1969 — Лучи в стекле — Ритум
1972 — Слуги дьявола на чёртовой мельнице — эпизод

Награды и премии 
 заслуженный артист Латвийской ССР (16.4.1954)
 Сталинская премия второй степени (1948) — за исполнение роли в спектакле «Фарфор и глина» А. П. Григулиса
 орден Трудового Красного Знамени (03.01.1956)

Примечания 

Заслуженные артисты Латвийской ССР